Афроамериканци или черни американци () е термин, който се използва в английски и други езици за обозначаване на гражданите или жителите на САЩ, които произхождат от черното население на Африка. На български се използва и понятието тъмнокожи американци. Повечето афроамериканци са потомци на пленени африкански негри, преживели робовладелския период в САЩ, а други са доброволни имигранти (или потомци на имигранти) от Африка, Карибските острови, Централна Америка, Южна Африка или другаде. Афроамериканците са най-голямото расово малцинство в САЩ и представляват 12,38% (2007) от населението на страната.

История

Личности 
 Азалия Банкс
 Бионсе Ноулс
 Барак Обама
 Боб Марли
 Леброн Джеймс
 Лил Ким
 Майк Тайсън
 Опра Уинфри
 Рик Рос
 Тина Търнър
 Уитни Хюстън
 Тупак Шакур
 The Notorious B.I.G.

Численост и дял 
Дял на афроамериканците според преброяванията на населението през годините (1790 – 2010), по щати и територии:

Източници 

 
Население на САЩ